La Cumbre – città della provincia di Córdoba (Argentina)
 La Cumbre – vulcano dell'isola Fernandina delle Galápagos (Cile)
La Cumbre – comune del dipartimento di Valle del Cauca (Colombia)
La Cumbre – comune dell'Estremadura (Spagna)
Passo della Cumbre – valico delle Ande tra Cile e Argentina